Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 2011 проходили с 15 по 23 октября. В турнире участвовали восемь женских сборных команд.

Чемпионами Игр стала (в 8-й раз в своей истории и в 7-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Канады, бронзовые медали завоевала сборная Кубы.

Впервые в турнире по софтболу на Панамериканских играх участвовала женская сборная Мексики.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (официальный отчёт о Панамериканских играх 2011, часть 2; раздел о турнире по софтболу начинается на стр. 220)
 Официальный сайт игр 

2011
Софтбол
2011 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Мексике